Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 103001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 2 grudnia 1999 do 29 lutego 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

103001-103100

103101-103200

103201-103300

103301-103400

103401-103500

103501-103600

103601-103700

103701-103800

103801-103900

103901-104000

Przypisy 

Lista planetoid 103001-104000